Имя «Анна Горенко» носили несколько известных людей:
 Ахматова, Анна Андреевна (настоящая фамилия Горенко; 1889—1966) — русская советская поэтесса
 Горенко, Анна (настоящая фамилия Карпа; 1972—1999) — русская израильская поэтесса